Rebecca Ferguson (chanteuse)
 Rebecca Ferguson (actrice)